Фристайл Мьюзик Парк () - музыкально-тематический парк, расположенный в Миртл-Бич, Южная Каролина, США. Парк был открыт 15 апреля 2008 г., как тематический парк развлечений, посвящённый тяжёлому року, затем был временно закрыт 24 сентября 2008 г. по финансовым причинам, и был вновь открыт 23 мая 2009 г.

Шоу 

 Ледяная страна () - Шоу на льду, поставленное на кантри и рок музыку.
 Адреналиновая гонка () - эффектное спортивное выступление спортсменов на скейтбордах, велосипедах и роликовых коньках.
 CSI: В прямом эфире () - шоу по мотивам телевизионных детективных сериалов о расследованием убийства на представлении фокусника.
 Поцеловать небо () - ночное шоу с фейерверками и лазерными эффектами в лагуне на территории парка.

Состояние парка в настоящий момент
В последние годы парк сменил владельца. Однако финансовое положение не улучшилось, и парк был закрыт. По сообщению представителя владельца парка, в ближайшее время парк не будет открыт, так как для этого требуются новые инвесторы

Примечания  

Парки развлечений в США
Здания и сооружения Южной Каролины